Cet article dresse une liste des subdivisions de la République populaire de Chine par population ().

Remarques 
Les subdivisions considérées sont celles de premier ordre, c'est-à-dire les provinces, régions autonomes, régions administratives spéciales et municipalités. Dans chaque cas, le pourcentage de la population totale de la Chine ( habitants en 2010) occupée par la subdivision est indiqué. Les données de superficie sont également affichées à titre indicatif.

Environ  personnes sont également comptabilisées comme appartenant à l'Armée populaire de libération et ne sont incluses dans aucune subdivision, de même que 4649985 habitants dont la résidence permanente est difficile à définir.

Les zones contrôlées de facto par la République de Chine (environ  habitants en 2007) ne sont pas incluses dans cette liste.

Liste

Voir aussi

Liens internes 
 Administration territoriale de la République populaire de Chine
 Liste des subdivisions de Chine par superficie
Démographie de la Chine

Notes et références 

Subdivisions de Chine par population
! (Population)